Ortoclase — mineral do grupo dos tectossilicatos comum na composição das rochas ígneas
 Microclina — quimicamente igual à ortoclase, mas com uma estrutura cristalina diferente
 Sanidina — forma de feldspato potássico formado a altas temperaturas
 Adularia — forma de transição entre a ortoclase e a microclina
 Amazonite — variedade verde de microclina, por vezes apelidada "pedar do Amazonas"

Ver também 
 Feldspato
 Potássio